Żabieniec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Żabieniec, village du powiat de Garwolin
 Żabieniec, village du powiat de Piaseczno 
 Żabieniec, village du powiat de Pruszków 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Żabieniec, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Żabieniec, village du powiat de Mrągowo